Hamad Ndikumana – calciatore ruandese
 Janvier Ndikumana – ex calciatore burundese
 Justin Ndikumana – calciatore burundese
 Selemani Ndikumana – calciatore burundese